Burciaga ist der Familienname folgender Personen:

 Jessica Burciaga (* 1983), US-amerikanisches Model und Playmate
 José Antonio Burciaga (1940–1996), US-amerikanischer Chicano-Künstler, Dichter und Schriftsteller